Harlan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Harlan County (Kentucky)
 Harlan County (Nebraska)

Siehe auch:
 Harlan County U.S.A., US-amerikanischer Dokumentarfilm von Barbara Kopple (1976)